Катарина II, латинска царица (Сијена, 1303 − Напуљ, 1345) је била титуларна латинска царица. Била је кћерка Шарла Валое и Катарине Куртене.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1303.
Умрли 1345.
Династија Валоа
Династија Анжу-Таранто
Латински цареви